Woman  — песня американской певицы и автора песен Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини), вышедшая в качестве четвёртого сингла с её третьего студийного альбома Planet Her. Релиз прошёл 1 октября 2021 на лейблах Kemosabe и RCA.

Композиция 
«Woman» — это «расширяющая возможности, бессовестная ода женственности и женскому разнообразию», которая также исследует мысли, эмоции и трудности бытия женщины. Яркая, энергичная песня в стиле афробит, она также была описана как слияние поп-музыки, R&B и регги.

Отзывы 
Розмари Акпан из Exclaim! написала, что «в типичной для Доджи манере, она по-прежнему способна выдавать свои обычные остроумные такты, дополненные запоминающимся припевом». Умбер Бхатти из Nicki Swift написала, что «песня „Woman“ — идеальное открытие для Planet Her, поскольку она демонстрирует способность Доджи Кэт создать невероятно веселую и в то же время содержательную песню».

Итоговые списки

Музыкальное видео 
Музыкальное видео на песню было выпущено 3 декабря 2021 года. Клип черпает вдохновение из видео Майкла Джексона
«Remember the Time». В нем снялась американская певица Тейана Тейлор вместе с актрисой и моделью Гетчей (Guetcha). Сюжетные элементы и обстановка клипа вдохновлены фильмом «Дюна» (2021). В сотрудничестве с женской некоммерческой организацией Girls Who Code, «Woman» стал первым кодируемым музыкальным видео, в котором поклонники смогут самостоятельно вносить правки на языках программирования JavaScript, Python или CSS с помощью DojaCode.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 «Woman» Live from ACL Music Festival
 «Woman» Lollapalooza Chile 2022

Синглы RCA Records
Песни Doja Cat
Феминистические песни
Песни, написанные Doja Cat